Окуловская — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области, административный центр муниципального образования «Выйское».

Географическое положение 
Деревня находится в 116 км (самолетом) к северо-востоку от райцентра села Верхняя Тойма, на левом берегу реки Выя (приток Пинеги). Здесь заканчивается зимник «Белореченский — Красная — Кода — Осяткино — Окуловская».

Население

Примечания 

Населённые пункты Верхнетоемского района